

Сентег — річка в Удмуртії, ліва притока Люка
 Сентег — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Сентег — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Кільмезь

Дивись також 
 Новий Сентег